Sezóna DTM 2007 byla 21. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 10 závodních víkendů, během kterých se odjedou vždy dva závody. Titul obhajoval Bernd Schneider, ale získal jej Mattias Ekström (2).

Změny před sezonou 2007 
 Vodafone a Blaupunkt jely svou poslední sponzorskou sezonu na všech vozech - čelní sklo (Vodafone), rámeček SPZ (Blaupunkt)
 Závod ve Francii na okruhu Bugatti (Le Mans) nahradil závod v Itálii na trati Mugello.

Týmy a jezdci 
Všechny týmy užívaly pneu Dunlop.

Tým TrekStor/Trilux AMG-Mercedes byl opět projektem dvou týmů. Vůz 15 (La Rosa) obsluhoval Mücke Motorsport, vůz 18  (Lauda) obsluhoval tým Persson Motorsport.

Kalendář a vítězové

Výsledky

Pohár jezdců

Pohár týmů 

Motoristické sporty v Německu
Motoristické sporty v roce 2007